Agneta Olsson kan avse någon av följande personer:

Agneta Fagerström-Olsson (född 1948), regissör
Agneta Olsson (popsångerska) (född 1952), pop- och körsångare, låtskrivare (i samarbete med Peter Lundblad) 
Agneta Olsson (dansbandssångerska) (född 1964), sångerska och låtskrivare (i samarbete med Peter Grundström)